Amazing Grace steht für:

 Amazing Grace, ein Kirchenlied
 Amazing Grace (Aretha-Franklin-Album), ein Album von Aretha Franklin (1972)
 Aretha Franklin: Amazing Grace, Dokumentarfilm über die Aufnahme des Albums, der 2018 uraufgeführt wurde
 Amazing Grace (Film), einen englisch-amerikanischen Film von Michael Apted (2006)
 Amazing Grace (Musical), ein Gospelchor-Musical von Andreas Malessa und Tore W. Aas (2013)
 Amazing Grace (Schiff), einen US-amerikanischen Schoner
 Amazing Grace, Spitzname der US-amerikanischen Informatikerin und Computerpionierin Grace Hopper (1906–1992)